Ária — género de composição musical
Arianos (ou Árias) — grupo étnico
Ária (satrapia) — antiga região da parte oriental do Império Persa
Aria (Espanha) — município em Navarra, Espanha
Aria Giovanni — atriz pornográfica
Australian Recording Industry Association — grupo comercial que representa a indústria musical da Austrália
Aria (revista) — revista japonesa de mangás

Ver também 
Ariana (região) — por vezes confundida com a satrapia de Ária
Área

Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos